Novo Selo betekent letterlijk vertaald nieuw dorp in een aantal Slavische talen (o.a. Servokroatisch en Bulgaars). Er zijn veel plaatsen die deze naam dragen:

In Albanië 
 Novoselë, een deelgemeente in prefectuur Vlorë

In Bosnië en Herzegovina 
 Novo Selo (Brod)
 Novo Selo (Bijeljina)
 Novo Selo (Bosanski Brod)
 Novo Selo (Šamac)
 Novo Selo (Donji Vakuf)
 Novo Selo (Gradiška)
 Novo Selo (Kupres)
 Novo Selo (Odžak)
 Novo Selo (Prnjavor)
 Novo Selo (Sokolac)
 Novo Selo (Tešanj)
 Novo Selo (Zenica)
 Novo Selo (Zvornik)

In Bulgarije 
Novo Selo (Kjoestendil), een plaats in de Bulgaarse oblast Kjoestendil
Novo Selo (Plovdiv), een plaats in de Bulgaarse oblast Plovdiv
Novo Selo (Roese), een plaats in de Bulgaarse oblast Roese
Novo Selo (Sofia), een plaats in de Bulgaarse oblast Sofia
Novo Selo (Stara Zagora), een plaats in de Bulgaarse oblast Stara Zagora
Novo Selo (Veliko Tarnovo), een plaats in de Bulgaarse oblast Veliko Tarnovo
Novo Selo (Vidin), een plaats in de Bulgaarse oblast Vidin

In Kroatië 
 Novo Selo Bosiljevsko	
 Novo Selo (Čazma)
 Novo Selo Garešničko
 Novo Selo Glinsko	
 Novo Selo Koreničko
 Novo Selo Lasinjsko	
 Novo Selo na Dravi	
 Novo Selo Okičko
 Novo Selo Palanječko	
 Novo Selo Perjasičko
 Novo Selo Podravsko	
 Novo Selo (Požega)	
 Novo Selo Rok
 Novo Selo (Selca)
 Novo Selo (Slunj)
 Novo Selo (Sisak)
 Novo Selo (Vrbovec)
 Novo Selo Žumberačko

In Noord-Macedonië 
Novo Selo (Noord-Macedonië), een gemeente in Noord-Macedonië

In Servië 
Novo Selo (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica
Novo Selo (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška
Novo Selo (Vladimirci), een plaats in de Servische gemeente Vladimirci
Novo Selo (Vrnjačka Banja), een plaats in de Servische gemeente Vrnjačka Banja